Boukoki steht für:

 Boukoki (Kokorou), Weiler in der Gemeinde Kokorou in Niger
 Boukoki (Niamey), Stadtteil der Stadt Niamey in Niger

 Boukoki III, Stadtviertel der Stadt Niamey in Niger
 Boukoki IV, Stadtviertel der Stadt Niamey in Niger